David Forbes (schrijver) schrijver
 David Forbes (badmintonspeler) Schots badmintonspeler
 David Forbes (mineraloog) (1828-1876), Brits mineraloog
 David Forbes (zeiler) (1934), Australisch zeiler